

Lista de Municípios de Guiné-Bissau por população  
{| class="wikitable sortable"
|-
! Posição !! Município !! Região !! População
|-
| 1 ||  Bissau || Sector autónomo de Bissau || 431.082	
|-
| 2 ||  Gabu (cidade) || Gabu (região) || 39.753
|-	
| 3 ||  Bafatá (cidade) || Bafatá (região) || 36.766	
|-
| 4 ||  Farim || Oio || 10.656
|-	
| 5 ||  Bissorã || Oio || 8.699	
|-	
| 6 ||  Catió || Tombali || 8.183
|-	
| 7 ||  Quinhámel || Biombo || 7.550
|-	
| 8 ||  Mansôa || Bolama (região) || 6.924
|-
| 9 ||  Safim (Guiné-Bissau) || Biombo || 6.631
|-
| 10 ||  Quebo || Tombali || 6.506
|-
| 11 ||  Bula || Cacheu (região) || 5.954
|-
| 12 ||  São Domingos || Cacheu (região) || 5.725
|-
| 13 ||  Cacheu (cidade) || Cacheu (região) || 5.664
|-	
| 14 ||  Bambadinca || Bafatá (região) || 5.043
|-	
| 15 ||  Bubaque || Bolama (região) || 4.915
|-	
| 16 ||  Caboxanque || Tombali || 4.665
|-	
| 17 ||  Piche || Gabú || 3.769
|-	
| 18 ||  Bolama || Bolama (região) || 3.654
|-	
| 19 ||  Paunca || Gabu (região) || 3.647
|-	
| 20 ||  Contuba El || Bafatá || 3.445
|-	
| 21 ||  Pelundo || Cacheu (região) || 3.170
|-	
| 22 ||  Mansabá || Oio || 3.149
|-	
| 23 ||  Nhacra || Oio || 2.213
|-	
| 24 ||  Fasse || Gabu (região) || 2.159
|-	
| 25 ||  Calequisse || Cacheu (região) || 1.943
|-	
| 26 ||  Olossato || Oio || 1.913
|-	
| 27 ||  Fulacunda || Quinara || 1.893
|-	
| 28 ||  Cumeré || Oio || 1.862
|-	
| 29 ||  Contuba || Bafatá (região) || 1.812
|-	
| 30 ||  Mato Farroba || Tombali || 1.807
|-	
| 31 ||  Prábis || Biombo || 1.780
|-	
| 32 ||  Jobicunda || Bafatá (região) || 1.746
|-	
| 33 ||  Cacine || Tombali || 1.744
|-	
| 34 ||  Empada (Guiné-Bissau) || Quinara || 1.696
|-	
| 35 ||  Bigene || Cacheu || 1.661
|-	
| 36 ||  Bijine || Bafatá (região) || 1.642
|-	
| 37 ||  Tite || Quinara || 1.588
|-	
| 38 ||  Canfate || Bafatá (região) || 1.469
|-	
| 39 ||  Utia || Cacheu || 1.373
|-
| 40 ||  Xime (Guiné-Bissau) || Bafatá (região) || 1.240
|-	
| 41 ||  Enxudé || Quinara || 1.203
|-	

}}

Localidades da Guiné-Bissau